Ramon Pichot i Gironès (1871–1925) Pintor català
 Ramon Pichot i Soler (1924–1996) Pintor català